

Musica 
 Future Past - album del 2006 di Duncan James
 Future Past - album del 2021 dei Duran Duran